Меги Барнс (; Кенли, 6. март 1882 — Кенли, 19. јануар 1998) била је америчка суперстогодишњакиња која је неко време била једна од најстаријих људи икад. Убрајала се у 10 најстаријих људи икад све док 2014. године њену доб није престигла Јапанка Мисао Окава. Меги је тренутно 12 најстарија особа икад.

Биографија 
Меги је рођена 6. марта 1882. године у породици бивших робова. Била је удата за фармера са којим је имала чак 15 деце. У трену њене смрти, 4 деце је било живо. Умрла је 19. јануара 1998. године од компликација које је изазвала инфекција стопала. У тренутку смрти имал аје 115 година и 319 дана. Њена старост је потврђена од стране Геронтолошком истраживачке групе која потврђује доб суперстогодишњака. Међутим, њени рођаци тврде како је она умрла у доби од 116 година, али та тврдња није потврђена иако постоје докази који би то могли потврдити.

Референце 

Рођени 1882.
Умрли 1998.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци